monte-alegrense – abitanti di Monte Alegre (Rio Grande do Norte)
monte-alegrense – abitanti di Monte Alegre de Goiás
monte-alegrense – abitanti di Monte Alegre de Minas
monte-alegrense – abitanti di Monte Alegre de Sergipe
monte-alegrense – abitanti di Monte Alegre do Sul